Giovanni Antonio Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Antonio Belluzzi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1544/1545 und 1548
 Giovanni Antonio Belluzzi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1702/1703, 1709/1710 und 1713